M40 může být označení pro:

 objekt Messierova katalogu – dvojhvězda Messier 40
 M40 (puška) — odstřelovačská puška
 BMW M40 — spalovací motor
 M40 GMC — samohybné dělo

Externí odkazy